Il singolare  dell'Hansol Korea Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Alisa Klejbanova è la detentrice del titolo ma non lo potrà difendere a causa di un linfoma.

In finale María José Martínez Sánchez ha sconfitto Galina Voskoboeva, con il punteggio di 7-60 7-62.

Teste di serie

 Francesca Schiavone (primo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Julia Görges (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)

 Polona Hercog (semifinale) 
 María José Martínez Sánchez (campionessa)
 Irina-Camelia Begu (secondo turno) 
 Ekaterina Makarova (primo turno)

Qualificazione 

  Nicole Rottmann (primo turno)
  Krystina Plíšková (secondo turno)

 Jaroslava Švedova (secondo turno, ritirata)  
 Yurika Sema (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Hansol Korea Open 2011